Танакиљо има више значења:

 Танакиљо (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Танакиљо (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику